La Route nationale 34 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 34 en Argentine ;
 Route nationale 34 en Belgique ;
 Route nationale 34 en république démocratique du Congo ;
 Route nationale 34 en Estonie ;
 Route nationale 34 en France métropolitaine ;
 Route nationale 34 au Luxembourg ;
 Route nationale 34 à Madagascar ;
 Route nationale 34 au Viêt Nam.

Voir aussi